Шансонье:

 Шансонье — французский эстрадный певец, исполнитель куплетов; исполнитель жанровых песен в «монмартрском» стиле, часто автор их слов и музыки.
 Шансонье — французский сборник песен (песенник), в том числе, сборник песен средневековья, а также сборник водевилей XVIII-XIX веков.

См. также 
 Шансон (значения)